Armata Iugoslavă se poate referi la:

 Armata Regală Iugoslavă (Југословенска Краљевска Војска) (1918–1941)
 Partizanii iugoslavi (Партизани) (1941–1945)
 Armata Populară Iugoslavă (Југословенска народна армија, ЈНА, Jugoslovenska narodna armija) (1941/1945 - 1992)
 Armata Republicii Federale Iugoslavia (1992-2006)

Vezi și
Armata Sârbă